Ingersheim è il nome di 
Ingersheim – un comune francese situato nel dipartimento dell'Alto Reno
Ingersheim – un comune tedesco situato nel Baden-Württemberg